Kovács Klaudia (1971–) magyar-amerikai színművész, rendező, producer, író
 Kovács Klaudia (1990–) válogatott labdarúgó